Hierba de la esquinancia puede referirse a:
El nombre común de la planta Asperula cynanchica.
El nombre común de la planta Geranium robertianum.